Очёр — топоним:

 Очёр — город в России, административный центр Очёрского района Пермского края.
 Очёр — река, приток Камы.
 Поль Очёр — псевдоним Павла Александровича Строганова, под которым он был известен среди якобинцев.

См. также 
 Очёрский район — муниципальное образование в России.